ciò che è pertinente al Baškortostan o Baskiria
 appartenente al gruppo etnico dei baschiri
 lingua baschira